Jaani est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
Getter Jaani (née en 1993), chanteuse et actrice estonienne
 (1952-2009), diplomate et femme politique estonienne
 (né en 1976), homme politique estonien

Voir aussi
 (1888-1959), homme politique estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien